Ричард «Дик» Хаймен,  (род. 8 марта 1927, Нью-Йорк) — американский джазовый композитор и пианист. Известен большим разнообразием жанров, которые он исполняет на пианино, от регтайма до аранжировок современного джаза. Является автором учебников и видеокурсов джазового искусства, где рассматривает их на примерах произведений известных джазменов, таких как Арт Тейтум или Эррол Гарнер.

Особенно ярко разнообразие стилей проявилось в его альбоме :en:A Child Is Born, где он представляет около дюжины вариантов интерпретации знаменитого произведения :en:Thad Jones, подражая стилям знаменитых пианистов и представляя собственную версию.

Наконец, Хаймен известен своими саундтреками к ряду фильмов, в том числе таких режиссёров, как Вуди Аллен.

Примечания

Ссылки 
 Biographie et discographie sur AllMusic
 Une Interview sur JazzWax
 IMDb

Пианисты США
Композиторы США
Кинокомпозиторы США
Джазмены США
Исполнители RCA Victor
Исполнители MGM Records